Le qualificazioni del singolare  dell'Eurocard Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Eurocard Open 1999 prevedevano 24 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Sláva Doseděl (ultimo turno)
 Marcelo Filippini (Qualificato)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Hendrik Dreekmann (ultimo turno)
 Galo Blanco (ultimo turno)
 Hernán Gumy (Qualificato)

 Adrian Voinea (Qualificato)
 Christian Vinck (primo turno)
 Agustín Calleri (Qualificato)
 Juan-Albert Viloca-Puig (ultimo turno)
 Ivan Ljubičić (Qualificato)
 Julien Boutter (ultimo turno)

Qualificati 

 Ivan Ljubičić
 Marcelo Filippini
 Karsten Braasch

 Agustín Calleri
 Adrian Voinea
 Hernán Gumy

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Eurocard Open 1999
ATP Tour 1999